Села:
 Глибока Балка — Кіровоградська область, Знам'янський район
 Глибока Балка — Полтавська область, Решетилівський район